Георги Божинов може да се отнася за:
 Георги Божинов (1879 – 1955) – български авиоконструктор и изобретател;
 Георги Божинов (1924 – 2009) – български писател;
 Георги Божинов (р. 1947) – художник от Република Македония;
 Георги Божинов (р. 1949) – български политик.